Jméno a příjmení Josef Jíra má více nositelů:

 Josef Jíra (1929–2005) – český malíř a grafik
 Josef Jíra (pedagog) (1904–1987) – český pedagog a regionální historik
 Josef Antonín Jíra (1868–1930) – český archeolog